Лас Перитас има више значења:

 Лас Перитас (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Перитас (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Перитас (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику